Владимир Зинкевич:
 Зинкевич, Владимир Леонидович (род. 1951) — белорусский художник-монументалист, педагог, профессор БГАИ.
 Зинкевич, Владимир Викторович (род. 1975) — белорусский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.